Nolby kan syfta på:

Nolby – en ort i Njurunda distrikt i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
Nolby, Mariestads kommun – en ort på ön Torsö i Torsö distrikt, Mariestads kommun, Västra Götalands län
Nolby, Alingsås – en stadsdel i Alingsås, Västra Götalands län